Felly ist der Name folgender Personen:

 Felly (Musiker) (* 1995), US-amerikanischer Rapper
 Felly Kilingi, Künstlername Felly, Fotomodel und Tänzerin, Interpretin von Pump Up the Jam